Санта Исабел има више значења:

 Санта Исабел, Ел Тахито (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Санта Исабел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Исабел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Исабел (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Исабел, Скантеил (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Исабел (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Исабел (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Исабел (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Исабел (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Исабел, Гранха (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Исабел, Колеадеро лос Дос Амигос (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Исабел, Ла Леона (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Исабел (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Исабел (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел, Ла Кањада (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел, Лос Ламбур (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Сан Фернандо, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел, Ла Бондад (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел, Ла Глорија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел, Лас Гарденијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Исабел (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Санта Исабел (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Исабел (Санта Исабел, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Исабел (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Исабел (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Исабел (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Исабел (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Исабел (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Исабел (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Исабел (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Исабел, Лас Луисас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Исабел (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Исабел (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Исабел (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Исабел (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Санта Исабел (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Исабел, Гранха (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Исабел (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Исабел (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Санта Исабел (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Санта Исабел (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел, Ел Тексано (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Исабел (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Исабел (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Санта Исабел (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Исабел (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Исабел (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Исабел (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Исабел (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Исабел (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Исабел, Ел Позо (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Исабел (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Исабел (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Исабел (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Исабел, Ла Кучиља (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Исабел (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Исабел (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Санта Исабел (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел, Давид Идуарте Грималдо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел, Ел Веинтикуатро (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел, Сартенехос (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел, Марија Исабел Родригез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Сан Фернандо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Исабел (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел, Лас Ломас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Исабел, Парахе (Акансе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Какалчен), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Унукма), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Мајапан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Тикул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел, Санта Рита (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Исабел (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Исабел (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Санта Исабел (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику